M256 oder M 256 steht für:
 Mercedes-Benz M 256, deutscher Sechszylinder-Reihenmotor
 M 256, US-amerikanische Bezeichnung für die in US-Lizenz gefertigte Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone

M-256 steht für:
 M-256, gesunkenes sowjetisches U-Boot der Klasse Projekt A615, siehe Projekt A615 #M-256

M256